Веприк () — село,
Монастирищенский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421786802. Население по переписи 2001 года составляло 20 человек .

Географическое положение 
Восточнее на заболоченном массиве берёт начало река Веприк. Село Веприк находится на расстоянии в 1 км от посёлка Мирное и в 4-х км от села Монастырище.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Яхновка в 1-м км.

История 
 1600 год — дата основания.
Хутор был приписан к церкви Рождества Богородицы в Монастырище
На владельческом хуторе Греков (Грецкий) в 1859 году было 12 дворов где проживало 89 человек (46 мужского и 43 женского пола)
Естьна карте 1869 года как хутор Грецкий
До 1945 года назывался хутор Грецкий

Примечания